

Economia
 Johnson Controls – società con sede a Milwaukee, Wisconsin, U.S.
 Johnson Family Enterprises – sussidiaria
 S. C. Johnson & Son – sussidiaria già Johnson Wax
 Johnson Guitars – azienda di strumenti musicali di Yuma, Arizona, U.S.
 Johnson Outboards – azienda di motori marini statunitense
 Johnson & Johnson – società di prodotti commerciali diversi

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Johnson – città della contea di Washington, Arkansas
 Johnson – città della contea di Big Stone, Minnesota
 Johnson – villaggio della contea di Nemaha, Nebraska
 Johnson – città della contea di Pottawatomie, Oklahoma
 Johnson – città della contea di Lamoille, Vermont
 Johnson – città della contea di Marathon, Wisconsin

Persone

Altro
 Antony and the Johnsons – gruppo musicale statunitense
 Johnson Act – legge statunitense del 1934
 Lyndon B. Johnson Space Center – centro di controllo della NASA
 Solido di Johnson – poliedro convesso
 5905 Johnson – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Jonson